Nüssli bezeichnet:
 ein auf Veranstaltungs- und Ausstellungsbauten spezialisierte Schweizer Unternehmensgruppe, siehe Nüssli Gruppe
 ein Musikinstrument, welches im Mittelalter und Renaissance verwendet wurde, siehe Nüssli (Musikinstrument)

Nüssli ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Nüssli, Schweizer Bobfahrer 
 Thomas Nüssli (* 1982), Schweizer Eishockeyspieler